L'adjectif oblong qualifie une forme qui est plus longue que large et dont les angles sont arrondis.

Sciences et techniques

Botanique 
 Un organe (feuille, bractée, stipule) est oblong s'il est nettement plus long que large (de deux à quatre fois), à bords parallèles sur une grande partie de la longueur et arrondi aux deux extrémités. C'est par exemple le cas des graines de faux-jasmin.

Bibliographie 
 Un format oblong est un format dont la largeur excède la hauteur, ce qui correspond au format « paysage » en informatique et « à l'italienne » pour l'imprimerie.

Mathématiques 
 En arithmétique géométrique, un nombre oblong est le produit de deux entiers naturels consécutifs, c'-à-d. un nombre de la forme .
 En géométrie, un ellipsoïde de révolution est dit oblong si son grand axe est dirigé selon son axe de rotation.

Mécanique 
 Un trou oblong (), ou lumière oblongue, est un trou plus long que large terminé par deux demi-cylindres. Il est souvent réalisé à l'aide d'une fraise, qui est déplacée après perçage sur la longueur du trou. Lorsque le trou n'est pas débouchant, on parle de rainure oblongue ; on trouve parfois le terme oblonde. Ce type de forme est souvent utilisé dans les mécanismes pour permettre des réglages en position de deux pièces l'une par rapport à l'autre, ou pour assurer le guidage lors d'un mouvement relatif entre deux pièces.

Culture et société 
  (Les Oblong en français) est une série télévisée d'animation américaine créée par , diffusée en 2001-2002 sur The WB puis en 2002 sur TF6.
  (Le Cercueil vivant en français) est un film britannique de Gordon Hessler, sorti en 1969.

Toponyme 
 Oblong est une incorporated place du comté de Crawford (Illinois, États-Unis).
 Oblong Township est un township du même comté que ci-dessus.

Notes et références

Voir aussi 
 Ovale
 Ovoïde
 Ellipse

Forme de pièce